Flaa steht für:
 eine Kommune in Norwegen, siehe Flå

FLAA ist die Abkürzung für:
 Front de Libération de l’Aïr et de l’Azawad, siehe Befreiungsfront des Aïr und Azawad